bet-at-home Cup Kitzbühel 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Bet-at-home Cup Kitzbühel rozgrywany w dniach 27 lipca–2 sierpnia w Kitzbühel na kortach ceglanych o puli nagród 426 605 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Austrii